Адам — может значить:

Имя 
 Адам — мужское имя.
 Адам — в Танахе, Библии и Коране прародитель человечества, первый человек, который был сотворён Богом.
 Адам в исламе — отец всего человечества и первый пророк.
 Адам Кадмон — в иудаистской мистической традиции, прародитель мира.
 Адам Ришон — согласно представлениям Каббалы — общее, совокупное творение, созданное Творцом.
 Адам Бременский (ум. после 1081) — северогерманский хронист.
 Адам Вюртембергский (1792—1847) — племянник императрицы Марии Фёдоровны, кузен Александра I и Николая I, генерал-лейтенант русской армии.
 Адам Гальский (Le bossu d’Arras, 1240—1282) — старофранцузский поэт и композитор.
 Адам из Ловича — польский медик, гуманист, философ и писатель.
 Адам Сен-Викторский (род. ок. 1110, ум. в 1180) — французский средневековый поэт.
 Адам Фульдский (ок. 1445—1505) — немецкий теоретик музыки и композитор.
 Адам Вацлав Цешинский (1574—1617) — князь цешинский (с 1579), сын князя Вацлава III Адама Цешинского и Екатерины Сидонии Саксен-Лауэнбургской.
 Адам Черниговский (Адам Зерникав, конец XVII века) — немецкий богослов, обратившийся из лютеранства в православие.
 Адам Баал Шем (? — 1712) — каббалист, Бааль Шем, один из предтеч хасидизма.
 Адам Мельхиор (ум. 1622) — биограф и литературовед, преподаватель Гейдельбергского университета.
 Адам (Дубец) (род. 1926) — епископ Польской православной церкви, архиепископ Перемышльский и Новосондецкий.
 Адам (Филипповский) (1886—1956) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Филадельфийский и Карпаторосский.

Псевдоним 
 Адам Ант
 Адам Глобус

Персонаж 
 Адам Козлевич — один из центральных персонажей книги и фильмов «Золотой телёнок».

Фамилия

А 
 Адам, Абдулфаттах (род. 1995) — саудовский футболист.
 Адам, Адольф Шарль (1803—1856) — французский композитор.
 Адам, Александр (1741—1809) — археолог.
 Адам, Александр Мартынович (род. 1951) — советский и российский учёный, заведующий кафедры экологии и природопользования Томского государственного университета.
 Адам, Альбрехт (1786—1862) — немецкий художник-баталист, отец художников Бенно, Франца и Эжена Адамов.
  (1936—2016) — бельгийско-французский дипломат.
 Адам, Анри Альберт (1766—1820) — художник по фарфору.
  (род. 1929) — венгерский геофизик, действительный член Венгерской академии наук.

Б 
 Адам, Бенно (1812—1892) — немецкий художник-анималист и литограф; сын Альбрехта Адама, отец Эмиля Адама.
  (1948—2013) — шотландский политик и биохимик.

В 
  (род. 1949) — венгерский нейрохимик, действительный член Венгерской академии наук.

Г—Е 
 Адам, Гордон (1915—1992) — американский гребец.
 Адам, Грэм (род. 1954) — шотландский кёрлингист и тренер.
 Адам, Джон (1721—1792) — шотландский архитектор, старший брат Роберта и Джеймса Адамов, сын Уильяма Адана.
 Адам, Джеймс (1732—1794) — шотландский архитектор и дизайнер мебели, младший брат Роберта и Джона Адамов, сын Уильяма Адана.
 Адам, Егор Андреевич (1794—1860-е) — инженер путей сообщения и горного ведомства, строитель многих петербургских мостов.
 Адам, Енё (1896—1982) — венгерский композитор, дирижёр, музыковед и педагог.

Ж 
 
 Адам, Жюльетта (урожд. Ламбер, 1836—1936) — французская писательница.

Й, К 
 Адам, Йекутиэль (1927—1982) — генерал-майор армии обороны Израиля, заместитель начальника Генерального штаба.
 Адам, Йожеф (1950—2022) — венгерский учёный-геодезист, действительный член Венгерской академии наук.
 Адам, Клаус (1917—1983) — американский виолончелист и композитор.

Л 
 Адам, Ламбер Сигиберт (1700—1759) — французский скульптор.
 Адам, Леонард (1891—1960) — немецкий юрист и этнограф.
 Адам, Лоу (1908—1941) — футболист, игрок сборной Швейцарии и Нидерландов.
 Адам, Люк (род. 1990) — канадский хоккеист.
 Адам, Люсьен (1833 — ?) — французский филолог-американист.

М, Н 
 Адам, Майк (род. 1981) — канадский кёрлингист, чемпион зимних Олимпийских игр 2006 года.
 Адам, Маркус (род. 1968) — британский легкоатлет и бобслеист.
 Адам, Николя Доминик (1881—1957) — люксембургский гимнаст, участник летних Олимпийских игр 1912 года.

О—Т 
 Адам, Отто (1909—1977) — немецкий фехтовальщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1936 года.
 Адам, Роберт (1728—1792) — шотландский архитектор, художник по интерьерам и дизайнер мебели, сын Уильяма Адама.
 Адам, Рональд Форбс (1885—1982) — британский военный деятель.
 Адам, Тео (1926—2019) — немецкий оперный певец.

У 
 Адам, Уди (род. 1958) — генерал-майор запаса Армии обороны Израиля, директор Ядерного исследовательского центра в Димоне.

Ф, Х 
 Адам, Франсуа-Гаспар (1710—1761) — французский скульптор, работал в Пруссии.
 Адам, Франц (1815—1886) — немецкий художник-баталист и литограф, сын Альбрехта Адама, брат Бенно и Эжена Адамов.
 Адам, Хорст (род. 1939) — лужицкий писатель, журналист и публицист.

Ч 
 
 Адам, Чарльз (1780—1853) — британский адмирал, Первый морской лорд.

Э 
  (1817—1880) — немецкий художник, сын Альбрехта Адама, брат Бенно и Франца Адамов.
 Адам, Эмиль (1843—?) — немецкий живописец из Мюнхена.

Двойные фамилии 
 Адам-Юсупов, Тюлеген Дюсембаевич (1937—2015) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.

Топонимы 
 Адам — мост через реку Иордан.

 Населённые пункты
 Адам — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Адам — деревня в Глазовском районе Удмуртии.

СМИ, искусство, развлечение 
 Адам (фонтан)
 Адам (фильм)

Другое 
 Адам — автоматизированная система, впервые выполнившая полноценное генетическое исследование без участия человека.
 Y-хромосомный Адам
 Adam — одна из 600 мм германских мортир Karl Gerät 040 периода Второй мировой войны.

См. также 

 
 Адам и Стив
 Адам и Хавва

Примечания 

Мужские имена